Levels (canção de Avicii)
 Levels (canção de Nick Jonas)

Desambiguações de música